Быстро́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Москаленко (Быстрова), Арина Станиславовна (род. 1996) — российская регбистка.
 Быстрова, Галина Петровна (1934—1999) — советская легкоатлетка.
 Быстрова, Наталия Анатольевна (род. 1984) — российская актриса мюзикла.
 
 Быстрова, Юлия Валерьевна (род. 1963) — советская фигуристка, тренер.